Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1997 was het tiende in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 23 maart op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië en eindigde op 12 oktober op het Sentul International Circuit in Indonesië.

Het kampioenschap werd onderverdeeld in een wereldkampioenschap en een Europees kampioenschap. De deelnemers aan het Europees kampioenschap - die punten scoorden in een apart kampioenschap - en deelnemers die met motorfietsen reden die aan andere technische reglementen voldeden, kwamen niet in aanmerking om punten te scoren in het wereldkampioenschap.

De Amerikaan John Kocinski werd kampioen met negen overwinningen. Honda werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website